One Caress  – singel grupy Depeche Mode promujący album Songs of Faith and Devotion, wydany tylko w USA. Utwór został napisany i wykonany przez Martina Gore'a. Do utworu została zaangażowana orkiestra symfoniczna.

Wydania Sire/Reprise 
 PRO-CD-6626 wydany 1993
 "One Caress" - 3:30

 bez numeru katalogowego wydany 1993
 "One Caress" - 3:30

 bez numeru katalogowego wydany 1993
 "One Caress (Live Edit)" - 3:48

Single Depeche Mode
Single wydane w roku 1993